Женская сборная Гонконга по волейболу (, ) — представляет специальный административный район Китая Гонконг на международных волейбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Волейбольная ассоциация Гонконга.

История 
Волейбольная ассоциация Гонконга — член Международной федерации волейбола (ФИВБ) с 1959 года. В 1997 был восстановлен суверенитет Китая над Гонконгом, но спорт, в том числе волейбол, в этой бывшей британской колонии продолжил самостоятельное существование и волейбольная ассоциация территории сохранила членство в ФИВБ.

Женская волейбольная сборная Гонконга впервые была сформирована в 1978 году для участия в Азиатских играх, проходивших в столице Таиланда Бангкоке, но на этих соревнованиях выступила неудачно, проиграв в 5 сыгранных матчах всем своим соперникам с одинаковым счётом 0:3. В последующие годы гонконгские волейболистки приняли участие в большинстве чемпионатов Азии. Лучшим результатом стало 6-е (при 7 участниках) место в 1979 году. В дальнейшем выше 8-го места в континентальных первенствах сборная Гонконга не поднималась.

В июне 2013 года команда Гонконга впервые участвовала в отборочном турнире чемпионата мира, но уступила сборной Тайваня в трёх сетах и выбыла из дальнейшей борьбы.

Результаты выступлений и составы

Чемпионаты мира 
Сборная Гонконга приняла участие только в одном отборочном турнире чемпионатов мира.

 2014 — не квалифицировалась

Чемпионат Азии 

 2015: Тхо Вин Мань, Фон Сэ Мань, Тхай Онь Кхи, Ён Сау Мэй, Кху Юань Юань, Тиллис Лоу Хо Фун, Ван Цзэ, Лам Е Тин, Вин Сэ, Цуй Кха Е, Элен Ип Хой Лунь, Сиу Хо Янь. Тренер — Ли Юк Хин. 
 2017: Ю Ин Чи, Кхуок Пхуй Иу, Цан Сэ Нга, Чхим Вин Лам, Ён Сау Мэй, Фун Вин Янь, Тхо Вин Мань, Чхён Мань Ли, Чхань Ю Ю, Лам И Тхин, Чхён Сэ Вин, Цюй Ка И, Элен Ип Хой Лунь, Нгай Кхуай Тхин. Тренер — Лам Чхун Кхуок.
 2019: Тиллис Лоу Хо Фун, Фун Цзе Ян, Лам Е Тин, Цанг Сэ Нга, Лау Хо Тхин, Чам Вин Лам, Ю Ин Чхи, Пан Вин Лам, Тхо Винг Мань, Чхинь Мин Вай, Пхан Вин Нам, Элен Ип Хой Лунь, Нгай Куай Тхин, Кхо Юн Юн. Тренер — Кхуок Кхинь Чхунь.

Азиатские игры 
Сборная Гонконга участвовала в трёх Азиатских играх.

 1978 — 6-е место
 2014 — 7-е место
 2018 — 11-е место

 2014: Лам Мэй, Фон Сэ Мань, Цан Сэ Нга, Ён Сау Мэй, Кху Юн Юн, Ло Кха Янь, Фун Цзэ Янь, Ли Пхуй шань, Тиллис Лоу Хо Фун, Лам Е Тхин, Цюй Кха Е, Элен Ип Хой Лунь. Тренер — Ли Ю Синь.
 2018: Тиллис Лоу Хо Фун, Фун Цзе Янь, Цан Сэ Нга, Чхань Ю Ю, Фун Вин Янь, Чхим Вин Лам, Ю Ин Чхи, Ён Сау Мэй, Пхан Вин Лам, Лам Е Тхин, Хо Кхинь Иу, Цюй Кха Е, Элен Ип Хой Лунь, Кху Юн Юн. Тренер — Ко Цзянь Кхуань.

Азиатский Кубок претендентов 
 2022 —  1-е место

Восточноазиатские игры 
 2001 — ?
 2009 — 4-е (?) место
 2013 — 4-е место

Чемпионат Восточной Азии 
 4-е место — 1998, 2000, 2006, 2012.
 5-е место — 2004, 2008, 2010, 2014, 2018.
 6-е место — 2002, 2016.

Состав 
Сборная Гонконга в розыгрыше Азиатского Кубка претендентов 2022.

 Главный тренер — Кхуок Кхинь Чхунь.
 Тренеры — Вон Ин Юн, Со Ка Нок.

Примечания

Ссылки 
 Волейбольная ассоциация Гонконга (VAHK)
 Женская сборная Гонконга на сайте VAHK
 Hong Kong national team. women.volleybox

Гонконг
Волейбол в Гонконге
Волейбол